Jacksonport – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Jacksonport – miasto w USA, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door